Kaschtschei () ist der Name von:

 Wladimir Iwanowitsch Kaschtschei (* 1948), russischer Eisschnellläufer 

Siehe auch:
 Koschtschei der Unsterbliche, eine Gestalt der russischen Mythologie
 Kaschtschei der Unsterbliche, eine Oper von Nikolai Rimski-Korsakow
 Der unsterbliche Kaschtschai, ein sowjetischer Märchenfilm von Alexander Rou aus dem Jahr 1945